Faixa, peça de roba que es col·loca a la cintura.
 Faixa (elàstica), peça elàstica que cenyeix el cos per motius estètics o mèdics.
 Faixa (heràldica), element d'un escut
 Faixa (tipografia), franja de paper afegida a un llibre